Ватрослав Лиси́нский (; , Загреб — , там же) — хорватский композитор, «основоположник новой хорватской и южнославянской музыки», как написано на его надгробном памятнике. Своё настоящее имя Игнац Фукс () в 1850 г. изменил на соответствующие ему хорватские имя и фамилию.

Родился в немецко-еврейской семье. В 1838—1842 гг. изучал в Загребе философию и право, одновременно обучаясь музыке под руководством директора музыкальной школы Юрая Карло Виснера-Моргенштерна. В 1841 году выступил с первым музыкальным произведением. В 1846 году в загребском театре была поставлена опера Лисинского «Любовь и злодейство» () — первая хорватская опера, написанная на либретто Димитрии Деметера (с инструментовкой своему ученику помогал Виснер-Моргенштерн). В 1847—1850 гг. Лисинский совершенствовал свои композиторские навыки в Праге под руководством Яна Бедржиха Китля. В Праге Лисинский начал работу над второй оперой «Порин» (также на либретто Деметера), которую завершил по возвращении в Загреб в 1851 году (однако поставлена она была только в 1897-м).

Умер в 1854 году и был похоронен на Мирогойском кладбище.

Именем Лисинского назван Концертный зал имени Ватрослава Лисинского в Загребе.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в Загребе
Умершие в Загребе
Композиторы Хорватии
Академические музыканты Хорватии
Оперные композиторы Хорватии
Похороненные на кладбище Мирогой